Der Siebenkampf der Frauen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2022 fand am 17. und 18. Juli 2022 im Hayward Field der US-amerikanischen Stadt Eugene im Bundesstaat Oregon statt.

Weltmeisterin wurde die zweifache Olympiasiegerin (2016/2021), Weltmeisterin von 2017 und Vizeweltmeisterin von 2019 aus Belgien. Sie gewann vor der niederländischen Olympiazweiten von 2021 und WM-Dritten von 2017 Anouk Vetter. Bronze ging an die US-Amerikanerin Anna Hall.

Rekorde

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht erreicht. Die Siegesleistung der belgischen Weltmeisterin Nafissatou Thiam lag mit 6947 Punkten um 181 Punkte unter dem Rekord. Zum Weltrekord fehlten 344 Punkte.

Nafissatou Thiam stellte eine neue Weltjahresbestleistung auf. Sie übertraf die vorher gültige Bestleistung, welche die niederländische Vizeweltmeisterin Anouk Vetter mit 6693 Punkten am 29. Mai 2022 im österreichischen Götzis erzielt hatte, um 254 Punkte.

Rekordverbesserungen 
Neben der Weltjahresbestleistung wurden drei Landesrekorde aufgestellt:
 6867 P – Anouk Vetter, Niederlande
 6672 P – Adrianna Sułek, Polen
 6464 P – Annik Kälin, Schweiz

Qualifikationsmodus 
Es gab mehrere Möglichkeiten, sich für die Teilnahme zu qualifizieren. Die in der Zeit zwischen dem 27. Dezember 2020 und dem 26. Juni 2022 zu erbringende Qualifikationsnorm betrug 6420 Punkte. Darüber hinaus waren die amtierende Weltmeisterin von 2019 und die Gewinnerin der Combined Events Challenge von 2021 (vormals IAAF World Combined Events Challenge) automatisch per Wildcard qualifiziert. Weiterhin hatten die amtierenden Kontinentalmeisterinnen prinzipiell eine Startberechtigung, wenn die betreffenden Meisterschaften 2020, 2021 oder 2022 ausgetragen worden waren. Pro Landesverband durften höchstens drei (bei Wildcard, vier) Siebenkämpferinnen starten. Bei weniger als 24 Teilnehmerinnen bestand die Möglichkeit, auf der Grundlage der Weltrangliste (Stand 26. Juni 2022) weitere Athletinnen zu nominieren. Zusätzlich durfte bei erreichter Qualifikationspunktzahl pro Landesverband eine Athletin als Reserve nominiert werden. Teilnehmer aus Russland und Belarus waren – auch als Authorised Neutral Athletes – aufgrund des Ukrainekrieges nicht zur Teilnahme an den Weltmeisterschaften 2022 zugelassen.

Zeitplan 
Alle Zeitangaben beziehen sich auf die Ortszeit in Eugene.

Starterinnenfeld 
Anmerkung:
Grau unterlegt ist jeweils das Feld, aus dem die Berechtigung zur Teilnahme an diesen Weltmeisterschaften der betreffenden Teilnehmerin hervorgeht.

Einzeldisziplinen

100 m Hürden 
17. Juli 2022

Hochsprung 
17. Juli 2022, 11:35 Uhr Ortszeit

Kugelstoßen 

17. Juli 2022, 13:35 Uhr Ortszeit

200 m 
17. Juli 2022

Weitsprung 
18. Juli 2022, 9:35 Uhr Ortszeit

Speerwurf 
18. Juli 2022
Gruppe 1: 10:49 Uhr (Ortszeit)
Gruppe 2: 11:50 Uhr (Ortszeit)

800 m 
18. Juli 2022, 19:00 Uhr Ortszeit

Endstand 
17./18. Juli 2022

Weblinks 
 Thiam regains world heptathlon title in Oregon, Jon Mulkeen, 18. Juli 2022, worldathletics.org (englisch), abgerufen am 31. August 2022
 Women's Heptathlon, Timetable, worldathletics.org (englisch), abgerufen am 31. August 2022
 World Athletics Championships. Timetable/Results by Discipline, worldathletics.org (englisch), abgerufen am 31. August 2022
 Wettkampf-Resultate, Weltmeisterschaften 2022, leichtathletik.de, abgerufen am 31. August 2022
 Women Heptathlon Relay Athletics XVIII World Championship 2022 Eugene, OR, United States - 15th July - 24th July, todor66.com (englisch), abgerufen am 31. August 2022

Videolinks 
 ORF Sport 20 19.07.2022 - Nafissatou Thiam holt Gold, youtube.com, abgerufen am 31. August 2022
 Thiam triumphs in heroic heptathlon battle, youtube.com, abgerufen am 31. August 2022

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Siebenkampf der Frauen
Mehrkampfsport